Софіївська сільська рада — Запорізька область, Бердянський район
 Софіївська сільська рада — Запорізька область, Новомиколаївський район
 Софіївська сільська рада — Кіровоградська область, Компаніївський район
 Софіївська сільська рада — Миколаївська область, Новобузький район
 Софіївська сільська рада — Миколаївська область, Первомайський район
 Софіївська сільська рада — Харківська область, Близнюківський район
 Софіївська сільська рада — Черкаська область, Золотоніський район
 Софіївська сільська рада — Черкаська область, Черкаський район
 Софіївська сільська рада — Чернігівська область, Носівський район
 Софіївська сільська рада — Чернігівська область, Сновський район

Ліквідовані 
 Софіївська сільська рада — Одеська область, Білгород-Дністровський район